

Булаково — присілок, Батиревський район, Чувашія
 Булаково — присілок, Щолковський міський округ, Московська область